

Straten
 't Walletje (Bredevoort) in Bredevoort
 't Walletje (Knokke-Heist) in Knokke Heist (België)
 't Walletje (Delft) in Delft
 't Walletje (Klundert) in Klundert
 't Walletje (Rhenen) in Rhenen

Bedrijventerrein
 Bedrijventerrein 't Walletje in Westkapelle (België)